Эльну́р Маме́д оглы́ Саме́дов (; род. , Астаринский район, Азербайджан) — российский боксёр-профессионал. Чемпион СНГ и славянских стран по версии WBC CISBB (2017). Чемпион России в лёгком весе среди боксёров-профессионалов (2019). Также завоевал титул WBA Continental в легком весе (2019).

Биография 
По национальности — азербайджанец.

В августе 1993 года родился в республике Азербайджан, а в октябре уже переехал в Ноябрьск. В 2005 году начал заниматься боксом, а уже в 2007 году в возрасте 14 лет участвовал в Первенстве России по боксу среди юношей, и появились первые достижения. В 16 лет начал выступать на Всероссийских и международных турнирах. В 18 лет выполнил норматив Мастера спорта. Неоднократно побеждал на различных любительских соревнованиях.

Профессиональная карьера 
Первый свой профессиональный бой провел 19 августа 2016 года, одержав победу по очкам. Один из самых важных поединков провёл 2 февраля 2019 года против российского боксёра чеченского происхождения, бойца клуба «Ахмат», Висхана Мурзабекова. В очень ярком и напряженном бою, переломив ход встречи в свою пользу, Эльнур смог одержать победу и, завоевав титул, стал чемпионом России в лёгком весе среди боксёров-профессионалов.

Таблица профессиональных поединков

Примечания

Ссылки 
 
 Ноябрьский боксер — чемпион СНГ и славянских стран. 1 августа 2017
 Официальная страница ВКонтакте
 Официальный аккаунт Instagram

Боксёры России
Боксёры 2010-х годов
Боксёры лёгкой весовой категории
Персоналии:Ноябрьск